

Дани сећања 

1090-е п. н. е.